LC − monogram architekta szwajcarskiego Le Corbusiera
 LC − skrót chromatografii cieczowej
 LC − skrót czasopisma Litteraria Copernicana
 LC (ang. least concern) – skrót gatunku najmniejszej troski w Czerwonej Księdze IUCN